Número ordinal
Segundo, unidade de medida de tempo
Segundo (álbum de Maria Rita), segundo álbum da cantora brasileira Maria Rita
Segundo de arco, medida usada para medir ângulos
Segunda-feira, dia da semana
Dá-me Um Segundo, segundo álbum da banda portuguesa D.A.M.A.
Segunda autoestrada Lisboa-Porto, principal integrante do IC1, correndo junto ao litoral do país de sul para norte e vice-versa
Segunda guerra judaico-romana, também chamada de Guerra de Kitos, revolta de judeus contra o Império Romano
Segunda Guerra Anglo-Birmanesa, segunda das três guerras travadas entre os birmaneses e o Império Britânico no século XIX
Segunda Guerra Anglo-Holandesa, segunda das Guerras Anglo-Holandesas travadas entre República dos Países Baixos e o Reino da Inglaterra nos séculos XVII e XVIII pelo controle de rotas marítimas de comércio
Segunda Guerra Anglo-Marata, segundo conflito entre a British East India Company e o Império Maratha na Índia
Segunda Guerra Curdo-Iraquiana, ofensiva liderada por forças iraquianas contra as tropas rebeldes do Partido Democrático do Curdistão de Mustafa Barzani durante os anos de 1974-1975
Segunda divisão

Ver também 

0002